Григорий Федорович Ларионов (27 января 1905 года, Уфимская губерния — 29 февраля 1968 года) — Герой Советского Союза (1944), участник Великой Отечественной войны, штурман 7-го гвардейского штурмового авиационного полка 9-й штурмовой авиационной дивизии военно-воздушных сил (ВВС) Краснознамённого Балтийского флота, гвардии подполковник.

Биография 
Родился в чувашской семье 27 января 1905 года в деревне Гулькино Мензелинского уезда Уфимской губернии Российской империи (ныне Заинский район Республики Татарстан).

Военная карьера 
 1928 — начало службы в Красной Армии.
 1930 — член ВКП(б)/КПСС.
 1933 — окончил Ленинградскую артиллерийскую школу.
 1934 — окончил Харьковское военное авиационное училище лётчиков-наблюдателей.
 1940 — окончил Военно-воздушную инженерную академию. Возглавлял оперативно-разведывательный отдел 73-го бомбардировочного авиационного полка.
 1941 — участник Великой Отечественной войны, начинал штурман эскадрильи 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка Балтийского флота. Совершал бомбардировку кораблей, военно-морских баз, складов с боеприпасами, скоплений войск противника, нанеся врагу значительный урон в живой силе и боевой технике. Затем воевал в составе 7-го гвардейского штурмового авиационного полка (9-я штурмовая авиационная дивизия) ВВС Краснознамённого Балтийского флота.
 1944 — указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за мужество и героизм фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками гвардии майору Ларионову Григорию Федотовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 5043). За все годы войны совершил более 250 боевых вылетов.
 1945 — после войны продолжал службу в ВВС.
 1955 — в звании подполковника вышел в запас.

Жил и работал в городе Кишинёве. Умер 29 февраля 1968 года.

Награды и память 
 Герой Советского Союза (Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года, медаль № 5043).
 Два ордена Ленина.
 Четыре ордена Красного Знамени.
 Два ордена Красной Звезды.
 Медали.
 Имя Героя Советского Союза Г. Ф. Ларионова носит основная общеобразовательная школа в его родной деревне Гулькино Альметьевского района Республики Татарстан, в которой он проучился 5 лет. Учащиеся школы постоянно ведут исследовательскую работу по сбору материалов о своём прославленном земляке, создан Уголок боевой славы.

Литература 
 
 Наши земляки — Герои Советского Союза. 3-е изд. Чебоксары, 1980.
 Герои огненных лет. Книга 6. М.: Московский рабочий, 1983.
 Герои Советского Союза — наши земляки. Книга 2. Казань, 1984.
 Герои Советского Союза Военно-Морского Флота. 1937—1945. — М.: Воениздат, 1977.
 Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь. Том 1. М.: Воениз., 1987.
 Буров А. В. Твои Герои, Ленинград. 2-е изд., доп. Л.: Лениздат, 1970.
 Львов М. Л. Пароль-«Балтика». Калининград, 1985.

Ссылки 
 

Лётчики Великой Отечественной войны
Члены КПСС